Francis Paré (né le  à LeMoyne, Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien naturalisé biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur issu du hockey junior québécois, il fut invité au camp d'entraînement des Red Wings de Détroit avant le début de la saison 2008-2009. Il doit cette invitation à une excellente saison 2007-08 où il a obtenu quelques honneurs individuels. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Ne parvenant pas à se tailler un poste avec les Red Wings, il signa un contrat avec le club école de ces derniers, les Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins.

Il décroche la Coupe Gagarine 2014 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Internationale 
Naturalisé biélorusse, Paré représente la Biélorussie au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde en 2021.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||5 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||70 ||24 ||24 ||47 ||52 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2005-2006 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||55 ||26 ||48 ||74 ||66 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2006-2007 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||68 ||29 ||44 ||73 ||37 ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2007-2008 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||69 ||54 ||48 ||102 ||54 ||6 ||5 ||3 ||8 ||4
|-
|2008-2009 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||63 ||24 ||24 ||48 ||14 ||10 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2009-2010 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||77 ||16 ||23 ||39 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 80|| 24|| 30|| 54|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 75|| 16|| 36|| 52|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 68|| 22|| 22|| 44|| 37|| 24|| 3|| 9|| 12|| 12
|-
|2013-2014 || TPS || SM-liiga || 28|| 12|| 14|| 26|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 20|| 7|| 2|| 9|| 0|| 21|| 7|| 2|| 9|| 6
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 35|| 4|| 4|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 23|| 10|| 5|| 15|| 8|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 14|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 ||HC Slovan Bratislava || KHL|| 16|| 3|| 2|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || TPS || Liiga || 18 || 10 || 4 || 14 || 18 || 8 || 2 || 2 || 4 || 26
|-
|2016-2017||KHL Medveščak||KHL||51||10||26||36||18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Genève-Servette HC || LNA ||8 ||5 ||6 ||11 ||2 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2017-2018||Avtomobilist Iekaterinbourg||KHL||49 ||11 ||18 ||29 ||10 ||6 ||2 ||1 ||3 ||5 
|-
|2018-2019||Avtomobilist Iekaterinbourg||KHL|| 58 ||16 ||19 ||35 ||8 ||5 ||1 ||0 ||1 ||1
|-
| 2019-2020|| HK Dinamo Minsk || KHL ||52 ||11 ||9 ||20 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| HK Dinamo Minsk || KHL ||35 ||3 ||7 ||10 ||6 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 16|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Lausanne || NL || 16|| 4|| 6|| 10|| 4|| 8|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2022-2023||HC Viège || Swiss League || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 || align=left| place

Récompenses 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 2008 : trophée Michel-Brière
 2008 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue canadienne de hockey
 2008 : nommé dans la  d'étoiles
Coupe Spengler
 2016 : victoire avec l'équipe du Canada de hockey sur glace

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Viège